Сега има више значења:
 Сега (компанија), мултинационална компанија која се бави производњом видео-игара и играчког хардвера
 Сега (Белуно), је насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето
 Сега (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Сега (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Сега (Удине), је насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Сега (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 Сега мега драјв, 16-битна играчка конзола